Икухи́са Мино́ва (; 12 января 1976, Хасима) — японский боец смешанного стиля и профессиональный рестлер, представитель средней, полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 1996 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций Pride, UFC, Pancrase, Dream и др.

Биография 
Икухиса Минова родился 12 января 1976 года в городе Хасима префектуры Гифу.

Дебютировал на профессиональном уровне в марте 1996 года, проиграв свой первый бой решением судей. В течение многих лет выступал в организации Pancrase, которая изначально специализировалась на постановочных поединках профессионального реслинга, но затем сменила направленность в сторону смешанных единоборств, где бойцы дрались на ринге по-настоящему. Начало карьеры Миновы было не очень впечатляющим, из первых девяти поединков в Pancrase в семи случаях он потерпел поражение, один раз свёл поединок к ничьей и лишь один раз выиграл. Здесь он встречался с такими известными бойцами как Юки Кондо, Эдриан Серрано, Эван Таннер, Трэвис Фултон, Сэмми Схилт и др. После длинной неудачной серии его статистика постепенно начала улучшаться, так, в период 1998—1999 годов он одержал девять побед.

В апреле 2000 года Минова провёл первый и единственный бой в крупнейшем американском промоушене UFC, в третьем раунде проиграл техническим нокаутом американцу Джо Слику. Впоследствии продолжил выступать в Pancrase, также провёл несколько боёв в организации Deep.

Начиная с 2003 года сотрудничал с крупнейшей на тот момент японской организацией Pride Fighting Championships, дебютировал здесь в поединке с будущим чемпионом UFC Куинтоном Джексоном, но уступил ему техническим нокаутом во втором раунде. Несмотря на то что Минова по сути являлся бойцом полутяжёлого или даже среднего веса, он часто дрался на турнирах открытой весовой категории и выходил на ринг против огромных бойцов, которые значительно превосходили его в габаритах — за это ему дали прозвище «Убийца гигантов». Его соперниками в этот период в числе прочих были такие выдающиеся бойцы как Вандерлей Силва, Фил Барони, Гилберт Ивел, Мурилу Бустаманте, Кадзуси Сакураба, Дейв Леджено, Гигант Силва. В 2006 году в рамках стартового этапа гран-при открытой весовой категории он встретился со знаменитым хорватом Мирко Филиповичем, уже в первом раунде пропустил несколько сильных ударов и проиграл техническим нокаутом.

После закрытия Pride в 2008 году перешёл в новообразованную японскую организацию Dream, где регулярно выступал начиная с самого первого турнира. В 2009 году одержал победу в гран-при Dream Super Hulk, последовательно одержав победу над Бобом Саппом, Чхве Хон Маном и Сокуджу. В 2010 году, помимо прочего, встречался с олимпийским чемпионом по дзюдо Сатоси Исии, по итогам двух раундов проиграл единогласным решением судей. Когда в 2012 году закрылся Dream, Минова продолжил выступать в различных менее престижных японских промоушенах, а также время от времени гастролировал, появляясь на иностранных турнирах, как то американский ProElite, где он встречался с Кендаллом Гроувом, индийский SFL, где ему противостоял россиянин Александр Шлеменко, корейский Road FC и др. Всего за более чем двадцатилетнюю спортивную карьеру провёл более ста профессиональных поединков.

Карьера в рестлинге 
В 2010 году Минова обратил свое внимание на рестлинг. 22 февраля 2010 года Миноваман дебютировал в Inoki Genome Federation Антонио Иноки и победил Некро Бутчера в 10-минутном матче.

Минова также прошел несколько дополнительных тренировок по рестлингу под руководством Сатору Саямы, оригинальной Маски Тигра. 18 июля 2010 года Минова дебютировал в качестве Маски Тигра пятого поколения.

5 сентября 2019 года было объявлено, что Минова встретится с Тимоти Тэтчером 14 сентября 2019 года в рамках мероприятия Джоша Барнетта GCW Bloodsport 2.

Статистика в профессиональном ММА 

| Поражение
| align=center| 62–41–8
| Юя Сираи
| Единогласное решение
| Deep 75 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 62–40–8
| Жао Цилон
| TKO (удары руками)
| Road FC 27 in China
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:24
| Шанхай, Китай
| 
|-
| Победа
| align=center| 62–39–8
| Тэцуо Кондо
| Сдача (удушающий)
| ACF 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:48
| Осака, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 61–39–8
| Джастин Мортон
| Единогласное решение
| VTJ in Okinawa
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Окинава, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 61–38–8
| Ким Дэ Сун
| Единогласное решение
| Road FC 24
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
|align=center|60–38–8
| Оли Томпсон
| Единогласное решение
| Inoki Genome Fight 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 60–37–8
| Юитиро Оро
| TKO (остановлен врачом)
| Gladiator 81
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 59–37–8
| Синъити Судзукава
| TKO (остановлен секундантом)
| IGF: Inoki Genome Fight 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:59
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 59–36–8
| Пак Юн Гё
| KO (удар рукой)
| Road FC 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:42
| Вонджу, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 59–35–8
| Горан Йеттингстад
| Техническая сдача (рычаг колена)
| Inoki Genome Fight 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:26
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 58–35–8
| Ацуси Савада
| TKO (удары)
| IGF: Inoki-Bom-Ba-Ye 2013
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:47
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 57–35–8
| Ким Хун
| KO (удар рукой)
| Road FC 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:37
| Сеул, Южная Корея
| 
|-
| Поражение
| align=center| 56–35–8
| Сон Хэ Сук
| TKO (удары руками)
| Road FC 11
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:54
| Сеул, Южная Корея
| 
|-
| Победа
| align=center| 56–34–8
| Бор Братовж
| Сдача  (скручивание пятки)
| IGF: Inoki-Bom-Ba-Ye 2012
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:20
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 55–34–8
| Юк Джин Су
| Сдача (кимура)
| Road FC 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:59
| Вонджу, Южная Корея
| 
|-
| Поражение
| align=center| 54–34–8
| Александр Шлеменко
| TKO (удары)
| SFL 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:20
| Чандигарх, Индия
| 
|-
| Победа
| align=center| 54–33–8
| Сигэки Цутия
| Сдача (кимура)
| Gladiator 30
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:16
| Фукуока, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 53–33–8
| Тосихиро Кояма
| Сдача (треугольник руками)
| Gladiator 29
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:49
| Кария, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 52–33–8
| Кендалл Гроув
| Decision (unanimous)
| ProElite 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гонолулу, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 52–32–8
| Дев Кумар Гимир
| Сдача (рычаг локтя)
| Gladiator 27
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:20
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 51–32–8
| Юн Ёну
| Сдача (кимура)
| Gladiator 25
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:55
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 50–32–8
| Бару Харн
| Сдача (замок руки)
| Dream 17
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:39
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 49–32–8
| Яир Гомес
| Сдача (сдавливание шеи)
| Gladiator 22
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Гифу, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 48–32–8
| Карлос Тойота
| Единогласное решение
| Heat 18
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 47–32–8
| Хироси Идзуми
| TKO (удары руками)
| Dynamite!! 2010
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:50
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 47–31–8
| Ким Чан Хи
| Сдача (замок руки)
| Deep: 50 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:07
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 46–31–8
| Сатоси Исии
| Единогласное решение
| Dream 16
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 46–30–8
| Имани Ли
| Сдача (удушение сзади)
| Dream 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:16
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 45–30–8
| Джимми Амбрис
| Сдача (удержание пальца)
| Dream 13
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:42
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 44–30–8
| Сокуджу
| KO (удар рукой)
| Dynamite!! 2009
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:29
| Сайтама, Япония
| Финал гран-при Dream Super Hulk.
|-
| Победа
| align=center| 43–30–8
| Чхве Хон Ман
| Сдача (скручивание пятки)
| Dream 11
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:27
| Иокогама, Япония
| Полуфинал гран-при Dream Super Hulk.
|-
| Победа
| align=center| 42–30–8
| Боб Сапп
| Сдача (замок ахила)
| Dream 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:15
| Иокогама, Япония
| Четвертьфинал гран-при Dream Super Hulk.
|-
| Поражение
| align=center| 41–30–8
| Кацуёри Сибата
| Единогласное решение
| Dream 8
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 41–29–8
| Эррол Циммерман
| Сдача (удержание пальца)
| Dynamite!! 2008
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:01
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 40–29–8
| Масакацу Фунаки
| Сдача (скручивание пятки)
| Dream 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:52
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 40–28–8
| Дон Фрай
| Сдача (рычаг колена)
| Deep: Gladiator
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:56
| Окаяма, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 39–28–8
| Тайэй Кин
| Единогласное решение
| Dream 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 39–27–8
| Ли Кван Бум
| Сдача (рычаг колена)
| Dream 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:25
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 38–27–8
| Зулузинью
| TKO (остановлен секундантом)
| K-1 Premium 2007 Dynamite!!
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:13
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 38–26–8
| Ким Мин Су
| TKO (удары руками)
| Hero's 2007 in Korea
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:46
| Сеул, Южная Корея
| 
|-
| Победа
| align=center| 38–25–8
| Кевин Кейси
| TKO (удары руками)
| Hero's 10
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:42
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 37–25–8
| Чхве Сон Хён
| Сдача (рычаг локтя)
| Heat 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:41
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 36–25–8
| Мин Сук Хё
| TKO (остановлен секундантом)
| Deep: CMA Festival 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 35–25–8
| Киёси Тамура
| KO (соккер-кики)
| Pride Shockwave 2006
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:18
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 35–24–8
| Майк Полчлопек
| Единогласное решение
| Pride Bushido 13
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 34–24–8
| Эрик Эш
| Сдача (рычаг локтя)
| Pride Bushido 12
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:25
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 33–24–8
| Пак Хён Габ
| Сдача (скручивание пятки)
| Deep: CMA Festival
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:17
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 32–24–8
| Мирко Филипович
| TKO (удары руками)
| Pride Total Elimination Absolute
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:10
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 32–23–8
| Гигант Силва
| TKO (удары коленями)
| Pride Bushido 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:23
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 31–23–8
| Дейв Леджено
| Сдача (замок ахила)
| Cage Rage 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:21
| Лондон, Англия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 30–23–8
| Кадзуси Сакураба
| Техническая сдача (кимура)
| Pride Shockwave 2005
| 
| align=center| 1
| align=center| 9:59
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 30–22–8
| Мурилу Бустаманте
| TKO (удару руками)
| Pride Bushido 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 9:51
| Токио, Япония
| Полуфинал гран-при Pride 2005 полусреднего веса.
|-
| Победа
| align=center| 30–21–8
| Фил Барони
| Единогласное решение
| Pride Bushido 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Стартовый этап гран-при Pride 2005 полусреднего веса.
|-
| Победа
| align=center| 29–21–8
| Кимо Леопольдо
| Сдача (замок ахила)
| Pride Bushido 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:11
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 28–21–8
| Фил Барони
| TKO (ногами сверху)
| Pride Bushido 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:04
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 28–20–8
| Гилберт Ивел
| Сдача (удержание пальца)
| Pride Bushido 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:10
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 27–20–8
| Штефан Леко
| Сдача (скручивание пятки)
| Pride Shockwave 2004
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:27
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 26–20–8
| Рюки Уэяма
| Раздельное решение
| Pride Bushido 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 25–20–8
| Кэнъити Ямамото
| TKO (удары руками)
| Pride Bushido 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:23
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 24–20–8
| Эдуард Чураков
| Сдача (удушение сзади)
| Gladiator FC: Day 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:29
| Южная Корея
| 
|-
| Поражение
| align=center| 23–20–8
| Райан Грейси
| Раздельное решение
| Pride Bushido 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 23–19–8
| Вандерлей Силва
| TKO (удары руками)
| Pride Bushido 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:09
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 23–18–8
| Куинтон Джексон
| TKO (удар коленом)
| Pride Shockwave 2003
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:05
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 23–17–8
| Силмар Родригу
| Сдача (рычаг колена)
| Brazil Super Fight
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Порту-Алегри, Бразилия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 22–17–8
| Рикарду Алмейда
| Решение большинства
| Pancrase Hybrid 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 22–16–8
| Юки Сасаки
| Решение большинства
| Pancrase: Spirit 8
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 21–16–8
| Киёси Тамура
| Единогласное решение
| Deep: 6th Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 21–15–8
| Мицуёси Сато
| Решение большинства
| Pancrase: Spirit 5
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Ничья
| align=center| 21–14–8
| Ёсинори Момосэ
| Ничья
| Pancrase: Spirit 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 21–14–7
| Кадзуки Окубо
| Сдача (рычаг локтя)
| Deep: 3rd Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:38
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 20–14–7
| Хироси Сибата
| TKO (остановлен врачом)
| Pancrase: Proof 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:28
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 19–14–7
| Санаэ Кикута
| TKO (остановлен врачом)
| Pancrase: 2001 Anniversary Show
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:30
| Иокогама, Япония
| Бой за вакантный титул Короля Панкрэйс в полутяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 19–13–7
| Кэндзи Акияма
| Сдача (гильотина)
| Pancrase: 2001 Neo-Blood Tournament Opening Round
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:52
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 18–13–7
| Юки Сасаки
| Сдача (удержание пальца)
| Pancrase: Proof 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:25
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 17–13–7
| Паулу Филью
| Единогласное решение
| Pancrase: Proof 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
| 
|-
| Ничья
| align=center| 17–12–7
| Рикарду Либориу
| Ничья
| Deep: 1st Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 17–12–6
| Магомед Исмаилов
| Сдача (рычаг локтя)
| Pancrase: Trans 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:31
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 16–12–6
| Кэйитиро Ямамия
| Единогласное решение
| Pancrase: 2000 Anniversary Show
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Иокогама, Япония
| Финал турнира King of Pancrase 2000 в полутяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 16–11–6
| Брайан Гассауэй
| Сдача (удержание пальца)
| Pancrase: 2000 Anniversary Show
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| Полуфинал турнира King of Pancrase 2000 в полутяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 15–11–6
| Тони Росс
| Сдача (рычаг локтя)
| Pancrase: Trans 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:32
| Токио, Япония
| Четвертьфинал турнира King of Pancrase 2000 в полутяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 14–11–6
| Масая Кодзима
| Сдача (удержание пальца)
| Pancrase: Trans 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:43
| Токио, Япония
| Первый этап турнира King of Pancrase 2000 в полутяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 13–11–6
| Джо Слик
| TKO (остановлен врачом)
| UFC 25
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:02
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 12–11–6
| Итио Мацубара
| Сдача (удушение сзади)
| Pancrase: Trans 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:21
| Осака, Япония
| 
|-
| Ничья
| align=center| 11–11–6
| Крис Лайтл
| Ничья
| Pancrase: Breakthrough 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 11–11–5
| Эдриан Серрано
| Сдача (скручивание пятки)
| Pancrase: Breakthrough 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 11:38
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 10–11–5
| Сэмми Схилт
| Единогласное решение
| Pancrase: 1999 Anniversary Show
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Тиба, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 10–10–5
| Минору Тоёнага
| Сдача (удушение сзади)
| Pancrase: 1999 Neo-Blood Tournament Second Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:57
| Токио, Япония
| Финал турнира Neo Blood 1999.
|-
| Победа
| align=center| 9–10–5
| Даисукэ Ватанабэ
| Сдача (треугольник)
| Pancrase: 1999 Neo-Blood Tournament Second Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:28
| Токио, Япония
| Полуфинал турнира Neo Blood 1999.
|-
| Победа
| align=center| 8–10–5
| Дайдзю Такасэ
| Сдача (треугольник)
| Pancrase: 1999 Neo-Blood Tournament Opening Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:59
| Токио, Япония
| Стартовый этап турнира Neo Blood 1999.
|-
| Поражение
| align=center| 7–10–5
| Джейсон Дилучия
| Единогласное решение
| Pancrase: Breakthrough 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Ничья
| align=center| 7–9–5
| Осами Сибуя
| Ничья
| Pancrase: Breakthrough 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Ничья
| align=center| 7–9–4
| Сусуму Ямасаки
| Ничья
| Daidojuku: Wars 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 7–9–3
| Косэй Кубота
| Единогласное решение
| Pancrase: Breakthrough 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 6–9–3
| Даисукэ Исии
| Решение большинства
| Pancrase: Breakthrough 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 5–9–3
| Даисукэ Ватанабэ
| Сдача (рычаг локтя)
| Pancrase: Breakthrough 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:18
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 4–9–3
| Сатоси Хасэгава
| Сдача (рычаг локтя)
| Pancrase: Advance 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:43
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 3–9–3
| Даисукэ Исии
| Единогласное решение
| Pancrase: Advance 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Ничья
| align=center| 2–9–3
| Трэвис Фултон
| Ничья
| Pancrase: Advance 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 2–9–2
| Эван Таннер
| Сдача (треугольник руками)
| Pancrase: 1998 Neo-Blood Tournament Opening Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:05
| Токио, Япония
| 
|-
| Ничья
| align=center| 2–8–2
| Косэй Кубота
| Ничья
| Pancrase: Advance 8
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Кобе, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 2–8–1
| Эдриан Серрано
| Решение судей
| Pancrase: Advance 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 1–8–1
| Сатоси Хасэгава
| Решение большинства
| Pancrase: Advance 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 1–7–1
| Сатоси Хасэгава
| Сдача (удержание пальца)
| Pancrase: Advance 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:10
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 1–6–1
| Джейсон Дилучия
| Сдача (удушение сзади)
| Pancrase: Alive 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:47
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 1–5–1
| Осами Сибуя
| Решение судей
| Pancrase: Alive 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Кобе, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 1–4–1
| Такафуми Ито
| Сдача (удержание пальца)
| Pancrase: Alive 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:34
| Токио, Япония
| 
|-
|  Ничья
| align=center| 1–3–1
| Коусэи Кубота
| Ничья
| Pancrase: 1997 Anniversary Show
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Тиба, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 1–3
| Юки Кондо
| Сдача (удержание пальца)
| Pancrase: Alive 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:13
| Осака, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 1–2
| Сатоси Хасэгава
| Единогласное решение
| Pancrase: 1997 Neo-Blood Tournament, Round 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Токио, Япония
| Полуфинал турнира Neo Blood 1997.
|-
| Победа
| align=center| 1–1
| Хайгар Чин
| Сдача (рычаг колена)
| Pancrase: 1997 Neo-Blood Tournament, Round 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:24
| Токио, Япония
| Стартовый этап турнира Neo Blood 1997.
|-
| Поражение
| align=center| 0–1
| Юдзо Татэйси
| Решение судей
| Lumax Cup: Tournament of J'96
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии
Рестлеры Японии